Fu uno dei più importanti violinisti napoletani del Seicento, maestro di Pietro Marchitelli dal 1657.

Note

Bibliografia 
 Alfredo Giovine, Musicisti e cantanti di Terra di Bari, Bari, Biblioteca dell'Archivio delle tradizioni popolari baresi, 1968.
 Guido Olivieri, Pietro Marchitelli in DBI.